Конкакафов шампионат у фудбалу за жене 1998. је било четврто издање женског фудбалског турнира Конкакафа, међународног женског фудбалског турнира за нације Северне Америке, Централне Америке и Кариба у организацији Конкакафа. Финална фаза турнира одржана је у Етобику и Скарбороу у Торонту, Онтарио, Канада. Канада је заузела једино место у аутоматским квалификацијама за Светско првенство у фудбалу за жене 1999. тако што је завршила као прва. Вицешампион, Мексико, квалификовао се пошто је победио Аргентину у двомечу плеј-офа у децембру 1998. године.

Првобитно је било планирано да се турнир одржи на Хаитију, али је померен због спорова између владе Хаитија и Хаићанског фудбалског савеза. Ово је било једино издање женског првенства Конкакафа или Конкакафовог Златнног купа у фудбалу за жене у којем није учествовала традиционална велесила женског фудбала Конкакафа, Сједињене Америчке Државе. Амерички тим се директно квалификовао за Светско првенство за жене 1999. као домаћини догађаја.

Земље учеснице

Град и стадион

Финални турнир

Група А

Група Б

Нокаут фаза

Мрежа

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Канада је освојила турнир и квалификовала се за Светско првенство у фудбалу за жене 1999.. Мексико се квалификовао за Конкакаф–Конмебол плеј-оф.

Статистика

Финална табела

Референце

Спољашње везе

Конкакафов златни куп за жене на RSSSF
Шампионат 1998. године

1998
Међународна фудбалска такмичења